Daniel Dimov – calciatore bulgaro
 Dimităr Dimov – ex calciatore bulgaro
 Enju Vălčev Dimov – lottatore bulgaro
 Ilian Dimov Iliev – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Minčo Dimov – cestista bulgaro
 Plamen Dimov – musicista bulgaro
 Plamen Dimov – calciatore bulgaro
 Plamen Dimov – attore bulgaro